Wagria steht für:

 Wagrien, Stammesgebiet der Wagrier im heutigen Schleswig-Holstein
 die Grebiner Windmühle